16068 Citron – asteroide della fascia principale
 Pierre Citron –  (1919-2010) professore universitario e musicologo francese 
 Minna Citron –   (15 ottobre 1896-23 dicembre 1991) pittrice statunitense 
 Suzanne Citron – (1922-2018) scrittrice storica e francese 
 William M. Citron – (29 agosto 1896 – 7 giugno 1976) politico statunitense